Baillie är namnet på en skotsk klan och därmed ett efternamn främst använt i engelsktalande länder. Det har burits av bland andra:

 Joanna Baillie
 Hugh Baillie
 Matthew Baillie
 Timothy Baillie

Se även
Bailey (efternamn)
Bayley (efternamn)
Edward Hodges Baily
Francis Baily
Ada Ellen Bayly

Skotska efternamn